Каратас — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Каратас — станция в Саркандском районе Алматинской области.
 Каратас — село в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Каратас — село в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.
 Каратас — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.